Brad Winchester (né le  à Madison, dans l'État du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité américain de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 

|1997-1998 || U.S. National Development Team || USHL ||5 ||2 ||1 ||3 ||6 || - || - || - || - || -
|- 
|1997-1998 || États-Unis || NAHL ||40 ||11 ||17 ||28 ||84 || - || - || - || - || - 
|-  
|1998-1999 || U.S. National Development Team || USHL ||48 ||14 ||23 ||37 ||103 || - || - || - || - || - 
|- 
|1999-2000 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||33 ||9 ||9 ||18 ||48 || - || - || - || - || - 
|- 
|2000-2001 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||41 ||7 ||9 ||16 ||71 || - || - || - || - || - 
|- 
|2001-2002 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||38 ||14 ||20 ||34 ||38 || - || - || - || - || - 
|- 
|2002-2003 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||38 ||10 ||6 ||16 ||58 || - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004 || Roadrunners de Toronto || LAH ||65 ||13 ||6 ||19 ||85 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 || Roadrunners d'Edmonton || LAH ||76 ||22 ||18 ||40 ||143 || - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006 || Oilers d'Edmonton || LNH ||19 ||0 ||1 ||1 ||21 ||10 ||1 ||2 ||3 ||4 
|- 
|2005-2006 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||40 ||26 ||14 ||40 ||118 || - || - || - || - || - 
|-
|2006-2007 || Oilers d'Edmonton || LNH ||59 ||4 ||5 ||9 ||86 || - || - || - || - || - 
|- 
|2007-2008 || Stars de Dallas || LNH ||41 ||1 ||2 ||3 ||46 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2007-2008 || Stars de l'Iowa || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH ||13 ||4 ||2 ||6 ||46 || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || Blues de Saint-Louis || LNH ||64 ||13 ||8 ||21 ||89 ||4 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2009-2010 || Blues de Saint-Louis|| LNH ||64 || 3 || 5 || 8 || 108 || - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 || Blues de Saint-Louis || LNH|| 57 || 9 || 5 || 14 || 86 || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Ducks d'Anaheim || LNH || 19 || 1 || 1 || 2 || 28 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 67 || 6 || 4 || 10 || 88 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH ||37 ||9  ||18  ||27  ||66  || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || IceHogs de Rockford || LAH || 55||15 ||13 ||28 ||85 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH ||23 ||3 ||5 ||8 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 15 || 4 || 5 || 9 || 39 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 11 || 1 || 0 || 1 || 8 || 10 || 0 || 0 || 0 || 10

|390 || 37 || 31 || 68 || 552 || 24 || 1 || 2 || 3 || 26

Notes et références 

Naissance en mars 1981
Naissance à Madison (Wisconsin)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Attaquant de hockey sur glace